5. podnik Světového poháru v biatlonu v sezóně 2013/14 probíhal od 8. do 12. ledna 2014 v německém Ruhpoldingu. Na programu byly vytrvalostní závody, štafety a stíhací závody. Česká reprezentantka Gabriela Soukalová zde dokázala zvítězit ve vytrvalostním závodě a také v následném stíhacím závodě. Na stupně vítězů vystoupala také Veronika Vítková, která obsadila třetí místo ve vytrvalostním závodě.

Program závodů

Přehled medailí

Medailové výsledky

Muži

Ženy

Výsledky

Vytrvalostní závod žen

Vytrvalostní závod mužů

Stíhací závod žen

Stíhací závod mužů

Štafeta žen

Štafeta mužů

Odkazy

Reference 

Světový pohár v biatlonu 2013/2014
Biatlon v Německu
Biatlon v roce 2014